Гимн РС - Гимн Республики Сербской
 Гимн Республики Сербии - Гимн Сербии
 Гимн Республики Словении - Гимн Словении
 Гимн Республики Словакии - Гимн Словакии